Bourbaki kan syfta på:

 Charles Denis Bourbaki 
 Nicolas Bourbaki